Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1984 werd op 25 en 26 februari 1984 in het Ullevi te Göteborg gehouden.

Titelverdediger was de Noor Rolf Falk-Larssen, die in het Bislett Stadion in Oslo wereldkampioen van 1983 was geworden. Oleg Bozjev won zijn eerste titel.

Eindklassement 

  * = met val
  NC = niet gekwalificeerd
  NF = niet gefinisht
  NS = niet gestart
  DQ = gediskwalificeerd

Langebaanschaatsen in 1984
Schaatsen in Zweden
 1984
Sportevenement in Göteborg
Schaatsen